Pierre Hardy (1907-2000), tireur sportif français, vice-champion olympique en 1924
 Pierre Hardy (1956-), styliste français
 Pierre Hardy (1962-), homme politique belge ayant été député